Charles Hall peut faire référence à :

Science et technologie 
 (1740–1825), économiste et médecin britannique,
Charles A S Hall (1943- ), écologiste,
 (1860-1935), ingénieur chimique américain,
Charles Martin Hall (1863–1914), chimiste.

Sports 
 (1906–1976), joueur anglais de cricket,
, joueur anglais de cricket,
 (1875–1945), entraîneur de football américain,
 (1979- ), pilote automobile britannique.

Politique 
, personnalité politique de Lincoln,
 (?-1669), personnalité politique anglaise,
 (1843–1900), personnalité de Holborn,
 (1843–1937), homme politique de Nouvelle-Zélande,
 (1847–?), homme politique du Wisconsin,
 (1851–1922), personnalité politique australienne.

Autres 
 (1763–1827), prêtre anglais,
 (1814–1883), juriste anglais,
Charles D. Hall (1888–1970), artiste britanno-américain,
Charles P. Hall (1886–1953), militaire américain,
 (1845–1895), compositeur anglais,
 (1918–1944), pilote de la Royal Air Force,
, concepteur américain,
Charles Francis Hall (1821–1871), explorateur américain,
 (1930–2012), photojournaliste américain.

Voir aussi